Harö, een plaats in de Zweedse gemeemte Värmdö
 Haro (gemeente), een gemeente in de Spaanse provincie La Rioja
 Haro (comarca), een comarca in de Spaanse provincie La Rioja
 Haro-blok, een betonnen golfbrekerelement
 HARO Rotterdam, een voormalige handbalclub uit Rotterdam